Jinxiang bezeichnet:

 Jinxiang (金乡县), Kreis in der chinesischen Provinz Shandong
 Jinxiang (Cangnan) (金乡镇), Großgemeinde im Kreis Cangnan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Jinxiang (Lufeng) (金厢镇), Großgemeinde der Stadt Lufeng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jinxiang (Jinxiang) (金乡街道), Straßenviertel des gleichnamigen Kreises in der chinesischen Provinz Shandong
 Jinxiang (Xiangfang) (进乡街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Xiangfang in der chinesischen Provinz Heilongjiang